Ster (hemellichaam)
 Ster (onderscheiding of ridderorde)
 Een aanduiding van rang of kwaliteit:
 Michelinster, voor restaurants
 Hotelclassificatie, voor hotels
 Aanduiding van (bijvoorbeeld) militaire rang
 Gouden Kampioensster, symbool op een voetbalshirt
 Ster (status)
 beroemdheid
 bekende Nederlander
 bekende Vlaming

 Ster (symbool), een symbool, vaak een pentagram of hexagram
Wassende maan en ster, een ster in combinatie met een halve maan is in islamitische landen een veel gezien symbool

 Ster (tarotkaart)
 Ster (Brugge), een wijk in de Brugse deelgemeente Sint-Michiels
 Ster (Sint-Niklaas), een buurtschap in de stad Sint-Niklaas
 Sterknooppunt, een type snelwegknooppunt in de vorm van een ster
 Sterschakeling, een driefasenstroomaansluiting met zogenaamde 0-aansluiting (in tegenstelling tot driehoekschakeling)
Stermotor, een type motor waarbij de cilinders in een ster- of cirkelvorm rondom de krukas gesitueerd zijn
 Ster (omroep), Stichting Ether Reclame, verzorgt de reclame bij de Nederlandse publieke omroep

Zie ook
 Sterretje (doorverwijspagina)
 De Ster (doorverwijspagina)